Megalkuvó: Lásd megalkuvás, opportunizmus

Szépirodalom, film
 A megalkuvó (Il conformista), Alberto Moravia regénye (1951)
 A megalkuvó (Il conformista), 1970-es olasz film, rendezte Bernardo Bertolucci
 A megalkuvó (冰之下), 2017-es kínai film, rendezte Caj Sangjún

Zene
 A megalkuvó (Il conformista), Giorgio Gaber dala (2001), La mia generazione ha perso c. albumából